Immunitet kan syfta på:

 Immunitet (biologi) – en medicinsk term som beskriver den situation som råder när en organism har tillräckligt med biologiska skyddsmekanismer
 Immunitet (juridik) – en person inte kan åtalas för brottslig gärning även om preskriptionstiden för brottet ej gått ut eller historiskt den vissa privilegierade stånd tillkommande frihet från bestämda allmänna skyldigheter
 Diplomatisk immunitet – en form av immunitet som innebär att vissa personer som officiellt representerar en främmande stat i ett värdland är okränkbara